NGC 7592 (другие обозначения — PGC 70999, MCG -1-59-17, MK 928, VV 731, IRAS23157-0441) — галактика в созвездии Водолей.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания

Литература 
 
 
 

 

7592
Водолей (созвездие)